Григорий Борисенко: Борисенко, Григорий Олегович (род. 2002) — российский футболист.
 Борисенко, Григорий Яковлевич (1901—1972) — Герой Советского Союза.